Національна ліга В 1983—1984 — 37-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став ХК «Кур».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1984    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1983 у швейцарському спорті
1984 у швейцарському спорті